No Introduction — дебютный сольный студийный альбом американского певца Tyga, выпущенный 10 июня 2008 года при посредничестве лейблов Young Money и Decaydance. Он занял 112 место в американском чарте Billboard 200 и возглавил хит-парад Heatseekers Albums. Одна из песен с этого альбома, «Diamond Life», была использована в видеоиграх Need for Speed: Undercover и Madden NFL 09, а также в фильме Fighting 2009 года.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Tyga
Хип-хоп-альбомы Западного побережья